Мозель (, , ) — річка у Франції, Люксембурзі та Німеччині.
 Мозель () — департамент на північному сході Франції, один з департаментів регіону Лотарингія
 Мерт і Мозель () — департамент на північному сході Франції, один з департаментів регіону Лотарингія.
 Мозель — поселення в общині Кочев'є, регіон Південно-Східна Словенія, Словенія.